Irene Sánchez-Escribano Figueroa (Toledo, 25 de agosto de 1992) es una atleta española especializada en carreras de obstáculos y campo a través. Ha participado en Campeonatos Mundiales y Europeos de atletismo.

Trayectoria deportiva 

Irene Sánchez-Escribano nació en Toledo en 1992. Con nueve años comenzó a practicar atletismo en el Club de Atletismo San Ildefonso, donde se formó como deportista hasta finalizar los estudios de bachillerato. En 2010 se traslada a Madrid para estudiar Medicina y entrenar en el Centro de Alto Rendimiento a las órdenes de Antonio Serrano en un grupo en el que también se prepara la mediofondista Marta Pérez.

A pesar de haber destacado en categorías inferiores en pruebas de campo a través y en pista, no fue hasta 2014, cuando debutó en los 3.000 metros obstáculos, cuando de verdad encontró la disciplina que mejor se adaptaba a sus condiciones. Solo un año después, en 2015, se proclamó campeona de España de la prueba, algo que ha repetido en cinco ocasiones (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

En las temporadas invernales, Sánchez-Escribano siempre se ha decantado por el campo a través, disciplina en la que ha dominado en España proclamándose dos veces campeona nacional (2020 y 2021). 

Con la selección española, la toledana debutó en el Campeonato de Europa de Ámsterdam 2016, convirtiéndose en la primera mujer de su provincia en vestir la camiseta del equipo español en categoría absoluta. Ha participado en campeonatos de Europa y del Mundo, tanto en pista al aire libre como en campo a través, donde obtuvo uno de los mejores resultados de su carrera deportiva siendo 25ª en el Mundial de Aarhus 2019.

En julio de 2020, año en que muchos atletas corrieron pruebas en distancias poco habituales, batió la mejor marca española de 2000 m obstáculos.

La gran decepción de su trayectoria deportivo llegó el 13 de julio de 2021 cuando, a pocos días para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio, sufrió una súbita lesión al romperse el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Tras cuatro meses fuera de la competición reapareció en el campo a través de su ciudad, el Cross de la Espada Toledana.

Tras perderse los que iban a ser sus primeros Juegos Olímpicos no pudo volver a competir con la Selección Española hasta el Campeonato del Mundo de Eugene 2022, donde pese a batir su mejor marca personal en los 3.000 metros obstáculos (9:23.94) no pasó a la final. En el Campeonato de Europa de Múnich, ese mismo año, fue décima en la final.

Competiciones internacionales

Marcas personales

Referencias

Enlaces externos 

Atletas de España
Deportistas de Castilla-La Mancha
Nacidos en Toledo
Corredores de obstáculos
Corredores de media distancia
Españolas del siglo XXI
Deportistas femeninas de España
Atletas femeninas